Никола́й Миха́йлович Дени́сов:
 Денисов, Николай Михайлович (1896—1945) — российский футболист.
 Денисов, Николай Михайлович (1930—1998) — Герой Социалистического Труда.